Jüdischer Friedhof Uherský Brod steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Uherský Brod)
 Neuer jüdischer Friedhof (Uherský Brod)